Кубок Болгарії з футболу 2012–2013 — 73-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул вдруге здобув «Бероє».

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 2012

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|13 жовтня 2012

|}

1/16 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|30 жовтня/24 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/23 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|31 жовтня/24 листопада 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|1/23 листопада 2012

|}

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/12 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/15 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|2/16 грудня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/15 грудня 2012

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 березня/3 квітня 2013

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|17/24 квітня 2013

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|18/25 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на soccerway 

2012—2013
Болгарія
Болгарія
2012 у болгарському спорті
2013 у болгарському спорті